Молдакул Султанович Нарымбетов (5 января 1948, с. Глаба-Сай, Южно-Казахстанская область — 13 февраля 2012) — казахский художник, лидер арт-группы «Кызыл трактор», один из ярчайших представителей современного искусства Казахстана.

Биография 
Родился в 1948 году в селе Глаба-Сай Южно-Казахстанской области (ныне — Узбекистан).

В 1974 году окончил Ташкентское художественное училище им. Бенькова. В 1990 году окончил художественно-графический факультет Казахского Государственного педагогического института им. Абая.

Молдакул Нарымбетов был одним из лидеров группы «Кызыл трактор», образованной в Чимкенте в 1990 году (до 1995 года называлась «Трансавангард»).

С 1977 года, он принял участие в более чем сорока международных выставках. Активно работал с Маратом Гельманом. Открыл школу современного искусства.

В октябре 2011 года в Перми были установлены арт-объекты Молдакула Нарымбетова — «Жук-скарабей» и «Черный Ангел», изготовленные из более тысячи старых автомобильных покрышек.

Молдакул Нарымбетов снискал гораздо большую популярность в России, нежели в Казахстане.

Персональные выставки и проекты 
 2013 — Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Кастеева, Алма-Ата.

Примечания

Ссылки 
 Молдакул Нарымбетов на сайте artbat.kz
 Молдакул Нарымбетов. «Скарабей», «Черный Ангел»

Художники СССР
Современные художники Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая